

Cinema 
 Faust – cortometraggio muto del 1898 diretto da George Albert Smith
 Faust – cortometraggio muto del 1909 diretto da Edwin S. Porter
 Faust – cortometraggio muto del 1910
 Faust – cortometraggio muto del 1911 diretto Cecil Hepworth
 Faust – cortometraggio muto del 1915 diretto da Edward Sloman
 Faust – film muto stereoscopico britannico del 1922 diretto da Chalis Sanderson
 Faust – film muto francese del 1922 diretto da Gérard Bourgeois
 Faust – film muto del 1926 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Faust – film del 1960 diretto da Peter Gorski e, non accreditato, Gustaf Gründgens
 Faust – film horror del 2001 diretto da Brian Yuzna del 2001
 Faust – film erotico del 2002 di Mario Salierii
 Faust – film del 2011 diretto da Aleksandr Sokurov

Fumetti 
 Faust – fumetto

Informatica 
 FAUST – linguaggio di programmazione puramente funzionale di dominio specifico

Letteratura 
 Faust – dramma in versi di Johann Wolfgang von Goethe
 Faust – dramma di William Gorman Wills del 1885

Musica 
 Faust – gruppo musicale art rock tedesco
 Faust – album dei Faust del 1971
 Faust IV – album dei Faust del 1973
 Faust-Symphonie – poema sinfonico di Franz Liszt

Personaggi immaginari 
 Faust – protagonista di un racconto popolare tedesco
 Faust – boss finale nel videogioco arcade Vendetta
 Faust – personaggio dei fumetti Avatar Press creato da David Quinn e Tim Vigil
 Faust – personaggio della serie Beyblade
 Faust – personaggio della serie a fumetti Fairy Tail
 Faust – personaggio della serie Guilty Gear
 Faust VIII – personaggio della serie Shaman King
 Felix Faust – personaggio dell'Universo DC Comics
 Sebastian Faust o semplicemente Faust – personaggio dell'Universo DC Comics, figlio di Felix Faust

Persone 
 Bård Faust o semplicemente Faust – batterista norvegese
 Catherine Drew Gilpin Faust – storica statunitense
 Isabelle Faust – violinista tedesca
 Johann Georg Faust – alchimista, mago e astrologo
 Lauren Faust – animatrice e sceneggiatrice statunitense
 Martin Faust – attore statunitense
 Nicholas "Nick" Faust – cestista statunitense
 Willi Faust – pilota motociclistico tedesco

Teatro 
 Faust – opera teatrale di Adelbert von Chamisso del 1803
 Faust – opera di Louis Spohr del 1816
 Faust – opera di Charles Gounod del 1836

Televisione 
 Faust – serie televisiva tedesca

Pagine correlate 
Dottor Faust (disambigua)
Fausto (disambigua)
Faustus
Faust: Love of the Damned

Altri progetti